buhaj (stadnik lub potocznie byk) − przeznaczony do rozpłodu samiec bydła domowego

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Stadnik – polski rolnik i polityk
 Alina Stadnik – ukraińska zapaśniczka
 Andrij Stadnik – ukraiński zapaśnik
 Hanna Stadnik – polska uczestniczka II wojny światowej, działaczka kombatancka
 Marija Stadnik – azerska zapaśniczka